Молитва за Україну — музичний твір.
 Молитва за Україну — скульптурна композиція в Батурині.